

Cinema
 L'ultima danza (Woman to Woman) – film muto del 1923 diretto da Graham Cutts
 Woman to Woman – film muto del 1929 diretto da Victor Saville
 L'amore che ti ho dato (Woman to Woman) – film del 1947 diretto da Maclean Rogers

Musica
 Woman to Woman – album della cantante statunitense Keyshia Cole 
 Woman to Woman – singolo del cantautore britannico Joe Cocker